Бразилия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) в шестой раз за свою историю, и завоевала одну золотую и две бронзовые медали. Сборную страны представляло 97 спортсменов, в том числе 5 женщин.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года